Остёр () — река в Смоленской области России, в низовье по ней проходит граница с Могилёвской областью Белоруссии, левый приток Сожа (бассейн Днепра).

Длина 274 км, площадь водосборного бассейна — 3490 км². Исток на Смоленской возвышенности в юго-восточная части Починковского района между деревнями Белик и Шмаково. Протекает по территории Починковского, Рославльского, Шумячского районов и города Рославль. В верхнем течении пойма реки заболочена, изобилует старицами. В среднем сужается до 40-50 метров и углубляется. Берега изрезаны оврагами и балками. В нижнем течении пойма расширяется до 1,5-2 км. Питание преимущественно снеговое. Среднегодовой расход воды — в 36 км от устья 20,8 м³/с. Замерзает в ноябре — начале января, вскрывается в конце марта — апреле.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 ручей Дебрица (пр)
 ручей Ольшаница (лв)
 ручей Перепелевка (лв)
 ручей Скоровка (лв)
 ручей Солна (пр)
 ручей Липовка (лв)
 ручей Чёрный (пр)
 ручей Есенок (лв)
 ручей Надворка (лв)
 ручей Хортань (лв)
 34 км: река Острик (пр)
 217 км: река Медня (лв)
 214 км: река Поляша (лв)
 211 км: река Большая Навля (лв)
 200 км: река Перенка (лв)
 15 км: река Становка (лв)
 ручей Радуга (пр)
 175 км: река Колодня (лв)
 157 км: река Крапивня (пр)
 155 км: река Стометь (пр)
 ручей Поповка (лв)
 150 км: ручей Колпеница (лв)
 141 км: река Теребревка (пр)
 ручей Крущевка (лв)
 ручей Слободка (пр)
 126 км: река Рыдыга (лв)
 125 км: река Чёрная Рыдыга (лв)
 103 км: река Шумячка (лв)
 ручей Каменка (пр)
 96 км: река Ширбаширка (пр)
 ручей Сукременка (пр)
 78 км: река Немка (пр)
 72 км: река Смородинка (лв)
 ручей Прейда (лв)
 59 км: река Селянка (лв)
 ручей Безустья (лв)
 ручей Лютня (лв)
 36 км: река Сосновка (лв)
 ручей Хрыновец (пр)
 20 км: река Песчанка (пр)

Примечания

Источники 
 
 
 

Притоки Сожа
Реки Могилёвской области
Реки Починковского района Смоленской области
Реки Рославльского района
Реки Шумячского района
Пограничные реки